Fourneaux (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Fourneaux (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Fourneaux (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy